Arlésienne steht für

 eine Einwohnerin der französischen Stadt Arles
 eine Erzählung von Alphonse Daudet (1866)
 ein Schauspiel von Alphonse Daudet (1872)
 L’Arlésienne (Bizet), Bühnenmusik und zwei Orchestersuiten von Georges Bizet zu Daudets Schauspiel
 eine Serie von sechs Porträts von Vincent van Gogh (1866)
 Arlésienne (1922), Film von André Antoine (1922)
 Arlésienne (1930), Film von Jacques de Baroncelli (1930)
 Arlésienne (1942), Film von Marc Allégret (1942)
 eine Variante der Sauce béarnaise mit Tomatenmark und Sardellen

Siehe auch:
 L’Arlesiana, eine Oper von Francesco Cilea